

Patronyme 

 Agnès Laroche (1965-2023), femme de lettres française ;
 Armand Laroche (1826-1903), peintre français ;
 Claude Laroche (1946-), acteur québécois ;
 Élie Leymarie de Laroche (1758-1794), prêtre catholique français ;
 Emmanuel Laroche (1914-1991), linguiste français ;
 Ernest Laroche (1887-1962), homme politique français ;
 Ernesto Laroche (1879-1940), peintre et graveur urugayen ;
 Fabrice Laroche, pseudonyme de Alain de Benoist (1943-), journaliste, philosophe et essayiste français ; 
 Étienne Laroche (1914-)1986, producteur français ;
 François Laroche (1775-1823), général français ;
 Geneviève Laroche (19??-), actrice québécoise ;
 Gérald Laroche (1964-), acteur français ;
 Guillaume Laroche (1976-), athlète français ;
 Guy Laroche (1921-1989), couturier et styliste français ;
 Guy Laroche (1925-2008), comédien français ;
 Hadrien Laroche (1963-), écrivain, philosophe et chercheur français ;
 Herman Laroche (1845-1902), compositeur et un critique russe ;
 Hippolyte Laroche (1848-1914), député de la Sarthe ;
 Jacques Laroche (1968-), acteur, marionnettiste et metteur en scène québécois ;
 Jade Laroche (1989-), actrice pornographique, stripteaseuse, mannequin et disc jockey française ;
 Jean Laroche (1921-2010), poète français ;
 Joseph Laroche (1886-1912) ;  ingénieur haïtien et passager du Titanic ;
 Jules Laroche (1872-1961), diplomate et écrivain français ;
 Jules Laroche (1841-1925), acteur français ;
 Louise Laroche (1910-1998), rescapée du Titanic ;
 Lucien Laroche (1855-1912), luthier, professeur de musique et organiste français ;
 Martin Laroche (1981-), cinéaste québécois ;
 Maximilien Laroche (1937-2017), écrivain canadien et haïtien, spécialiste de littérature haïtienne, québécoise, française et créole ;
 Monique Laroche (1939-2016), parachutiste française ;
 Patrick Laroche (1959-), sculpteur de français et suisse ;*
 Paul Laroche (1832-1904), homme politique français ;
  ;
 Philippe-Jacques de Laroche (1765-1837), dramaturge français ;
 Raymonde de Laroche, née Élisa Deroche (1882-1919), aviatrice française ;
 Régis Laroche (1970-), comédien français ;
 Robert de Laroche (1949-), écrivain, journaliste et éditeur français ;
 Sébastien Laroche (1975-), coureur cycliste français. 

 Nom composé
 Arlette Humbert-Laroche (1915-1945), résistante et une poétesse française ;
 Jean-Jacques Lenoir-Laroche (1749-1825), avocat et journaliste français ;
 Pierre-François Savatier-Laroche, (1804-1879), homme politique et écrivain français ;
 Pierre-Christophe Régis Bouchetal-Laroche (1798-1879), homme politique français ;
 Stanislas de Laroche-Tolay (1817-1881), ingénieur des ponts et chaussées ;
 .

Pseudonyme 
 Marie-Odile Laroche, nom de guerre de Pauline Gabrielle Gaillard (1895-1945), résistante ;

Toponymie 

 Laroche-Saint-Cydroine, commune de l'Yonne.
 Laroche-près-Feyt commune de la Corrèze.
 La Roche-en-Ardenne est une ville de Belgique (province de Luxembourg).
 Gare de Laroche - Migennes, près de Laroche-Saint-Cydroine.

Voir aussi 
 
 
 
 Laroche-Joubert, famille française
Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France